Gospel est un mot religieux et musical américain qui signifie « évangile ». Il peut faire référence à :

Musique

Styles 
 Gospel, style musical religieux américain ;
 Gospel blues, style de blues issu du gospel ;
 Southern gospel, style de musique chrétienne des États-Unis à la fin du .

Groupes 
 Chœur Gospel Célébration, chœur de gospel québécois ;
 Gospel of the Horns, groupe de black metal et de thrash metal australien ;
 Gospel pour 100 voix, groupe français de musique gospel ;
 Jireh Gospel Choir, ensemble vocal de gospel québécois ;
 Soweto Gospel Choir, groupe de gospel sud-africain ;

Label 
 , maison de disque brésilienne dédiée au gospel ;

Titres

Musique 
 , album studio du groupe américain de rock , sorti en 2011 ;
 , album studio de la chanteuse hongroise Friderika Bayer sorti en 2003 ;
 , album du groupe de rock polonais  sorti en 2008 ;
 The Gospel According to the Meninblack, album du groupe de rock britannique The Stranglers ;
 The Pirate's Gospel, album de la chanteuse américaine Alela Diane sorti en 2004 ;

Cinéma 
 Le Gospel du bagne, film américain réalisé par  et sorti en 2008 ;
 The Gospel, film américain réalisé par  et sorti en 2005 ;

BD 
 One-Pound Gospel, manga japonais de Rumiko Takahashi sorti en 2008 ;

Littérature 
 Aradia, or the Gospel of the Witches, essai de l’américain Charles Leland publié en 1899.

Télévision 
 BET Gospel, chaîne de télévision américaine de musique gospel ;
 Trace Gospel, chaîne de télévision française de musique gospel.

Toponyme 

 Gospel Oak, quartier de la ville anglaise de Londres dans le borough de Camden.

Divers 
 Gospel Oak - Barking Line, ligne ferroviaire du réseau de banlieue de Londres London Overground.

Toponymie britannique